Иван Хорват се може односити на:
 Иван Хорват (фудбалер)
 Иван Хорват (атлетичар)

или:
 Иваниш Хорват, бан

Види још 
 Јован Хорват, генерал